Gowhar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gowhar (ort), Zanjan, 
 Gūr Khvār, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar